Gare de Noailles peut désigner : 

 Gare de Noailles, une gare de Marseille en France
 Gare de Noailles, une ancienne gare de la commune de Noailles, qui a indirectement donné son nom à son homonyme marseillaise.

Noailles